Muara Ketalo (Tebo Ilir), een plaats in Indonesië
Muara Ketalo (Mandiangin), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing